Vas Imre
 Vas Imre (1898–1966) tüdőgyógyász, az orvostudományok kandidátusa (1957)
 Vas Imre (1966) jogász, műszaki szakoktató, politikus
Vass Imre
 Vass Imre (1795–1863) barlangkutató, földmérő
 Vass Imre (1859–1910) esperes-plébános
 Vass Imre (1910–1984) vívóedző